Остен (, ) — община в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Куксхафен. Управляется союзом общин Хеммор. Население составляет 1787 человека (на 31 декабря 2019 года). Занимает площадь 48,0 км².

Административное устройство 
Община Остен состоит из следующих поселений:
 Альтендорф
 Изензе
 Остен

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Саксонии